Leitenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Leitenbach (Aalbach), rechter Zufluss des Aalbachs (zum Main) in Holzkirchen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Leitenbach (Abens), rechter Zufluss der Abens bei Leitenbach, Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Leitenbach (Aschach), linker Zufluss der Aschach bei Punzing, Markt Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Leitenbach (Friedberger Ach), (nach Unterdükerung) linker Zufluss der Friedberger Ach in Mühlhausen, Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Leitenbach (Geratskirchner Bach), rechter Zufluss des Geratskirchner Bachs (zur Rott, zum Inn bei Neuhaus) bei Krandsberg, Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern, der in die  mündet
 Leitenbach (Gollach), rechter Zufluss der Gollach in Lipprichhausen, Gemeinde Hemmersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Leitenbach (Hammerbach), linker Zufluss des Hammerbachs (zur Rott, zum Inn bei Ritt am Inn) bei Höchstätt, Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Leitenbach (Kleine Paar), rechter Zufluss der Kleinen Paar in Markt Burgheim, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Leitenbach (Kleine Sur), am Unterlauf Kumpfmühlgraben, rechter Hauptstrang-Oberlauf der Kleinen Sur (zur Sur) bis zur Kumpfmühle, Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Leitenbach (Main), linker Zufluss des Mains vor Hallstadt, Landkreis Bamberg, Bayern
 Leitenbach (Mulde), linker Zufluss der Mulde über einen Mühlkanal in Sermuth, Stadt Colditz, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Leitenbach (Pegnitz), linker Zufluss der Regnitz bei Hohenstadt, Gemeinde Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Leitenbach (Saale), linker Zufluss der Saale bei Unterkotzau, kreisfreie Stadt Hof, Bayern
 Leitenbach (Steinsfelder Mühlbach), linker Zufluss des Steinsfelder Mühlbach (zum Seebach, zum Main) bei Oberschwappach, Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberge, Bayern
 Leitenbach (Stoißer Ache), rechter Zufluss der Stoißer Ache bei Urwies, Gemeinde Piding, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Leitenbach (Sulzach), im Oberlauf auch Erlbach, im Unterlauf auch Neumühlbach, linker Zufluss der Sulzach bei Oberkemmathen, Gemeinde Langfurth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Leitenbach (Sur), rechter Zufluss der Sur gegenüber Leiten, Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Leitenbach, Unterlaufname entlang der bayerischen Grenze des Lautenbachs, rechter Zufluss der Tettau (zur Haßlach) zwischen Heinersdorf, Gemeinde Judenbach, Landkreis Sonneberg, Thüringen und Welitsch, Markt Pressig, Landkreis Kronach, Bayern
 Leitenbach (Weihergraben), (nach Oberlaufkreuzung!) rechter Zufluss des Weihergrabens an der Hammermühle, Markt Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern, der nach dem Dorf in die Zenn mündet

Orte:
 Leitenbach (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Leitenbach (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Leitenbach (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Leistenbach
 Leitengraben
 Leiterbach
 Leithenbach